Ауэрбах () — название нескольких населённых пунктов в Австрии и Германии,  от  «ручей» и  «заливной луг», «пойма», либо от названия реки .

Реки 
 Ауэрбах — река в Германии, протекает по земле Гессен.

Населённые пункты 
 Ауэрбах — город в земле Саксония в Германии.
 Ауэрбах — посёлок в земле Саксония в Германии.
 Ауэрбах — посёлок в федеральной земле Верхняя Австрия в Австрии.
 Ауэрбах — посёлок в районе Деггендорф в земле Бавария в Германии.
 Ауэрбах — город в административном округе Верхний Пфальц в земле Бавария в Германии.
 Ауэрбах — прежнее наименование посёлка Рудничного, входящего ныне в состав городского округа Краснотурьинск Свердловской области.

Кроме того, название Ауэрбах носят городские районы в нескольких городах Австрии и Германии (например: в немецких городах Бенсхайме в земле Гессен и Цвиккау в земле Саксония).

Фамилия

Примечания